Edward Knoblock (1874-1945) – commediografo e scrittore statunitense naturalizzato britannico
 Fredrik Wilhelm Knoblock (1806-1874) – ornitologo svedese
 J. Fred Knoblock (o Knocloch) (1953) – cantante statunitense
 Joan Doreen Knoblock (1917-2003) – pittore britannico
 Kevin Knoblock (... –) – regista e sceneggiatore statunitense